Die Unversöhnlichen ist der Titel von
 Die Unversöhnlichen (1964), bulgarischer Kriegsfilm von Janko Jankow (Neprimirimite)
 Die Unversöhnlichen (1965), spanisch-italienischer Abenteuerfilm von Amando De Ossorio (Rebeldes en Canada)
Siehe auch:
Unversöhnlich